Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1971 года прошёл с 6 по 7 февраля на «катке имени Каллион Текояарата» в Хельсинки (Финляндия).

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Февраль 1971 года
Спорт в Финляндии в 1971 году
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в Финляндии